85-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 85-я параллель северной широты
 85-я параллель южной широты

См. также 
 85-й меридиан восточной долготы
 85-й меридиан западной долготы